Dick i Jane: Niezły ubaw – film z 1977 roku
 Dick i Jane: Niezły ubaw – film z 2005 roku